Kuželj je lahko:
 Kuželj, Delnice (Hrvaška)
 Kuželj (Slovenija)